Primeval, termine inglese per "primitivo" o "antico", può riferirsi a:

 Paura primordiale (Primeval), film del 2007 diretto da Michael Katleman.
 Primeval, serie televisiva britannica prodotta da Impossible Pictures per ITV.